Tangara (Burundi): comune del Burundi
Tangara (zoologia): genere di uccelli della famiglia Thraupidae